Famille Redgrave :
 Michael Redgrave (1908 - 1985), acteur britannique ;
 Vanessa Redgrave (1937 -), actrice britannique et fille du précédent ;
 Lynn Redgrave (1943 - 2010), actrice britannique, sœur de la précédente ;
Corin Redgrave (1939 - 2010), acteur britannique et militant politique, frère de la précédente ;
Jemma Redgrave (1963 -), actrice, fille du précédent ;
 Steve Redgrave (1962 -), rameur anglais ;
 Samuel Redgrave (1802-1876), historien de l'art britannique.